

Норвуд — місто, штат Колорадо
 Норвуд — місто, штат Джорджія
 Норвуд — місто, штат Кентуккі
 Норвуд — місто, штат Массачусетс
 Норвуд — місто, штат Міссурі
 Норвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Норвуд — місто, штат Північна Кароліна
 Норвуд — місто, штат Огайо
 Норвуд — місто, штат Пенсільванія
 Норвуд — місто, штат Вісконсин
 Норвуд — селище, штат Іллінойс
 Норвуд — селище, штат Луїзіана
 Норвуд — селище, штат Нью-Йорк
 Норвуд — переписна місцевість, штат Мічиган

Прізвище 
 Фредді Норвуд (1970) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.